

Sport 
NKK Soccer Club (prima del 1988 nota come Nippon Kokan Soccer Club) – squadra calcistica giapponese attiva fino al 1994 e affiliata all'omonima azienda siderurgica
NKK Sea Hawks – squadra cestistica giapponese, attiva fino al 1999, anch'essa affiliata all'azienda siderurgica

Codici 
 nkk – codice ISO 639-3 della lingua okuku